Jacques Bertrand est un nom porté par :

 Jacques Bertrand, un chansonnier belge (1817-1884) ;
 Jacques Bertrand, un acteur français ;
 Jacques Bertrand, un animateur de radio québécois (1953-2014) ;